Diese Liste gibt einen Überblick über alle 574 Mitglieder des Vorparlaments der Frankfurter Nationalversammlung. Das Vorparlament tagte vom 31. März bis zum 4. April 1848 in der Frankfurter Paulskirche. Es war kein Parlament, sondern eine revolutionäre Versammlung, welche die Wahl der Nationalversammlung vorbereiten sollte.

Zusammensetzung 

 141 Mitglieder waren Preußen
 84 kamen aus Hessen-Darmstadt
 72 aus Baden
 52 aus Württemberg
 44 aus Bayern
 26 aus Sachsen
 26 aus Kurhessen
 26 aus Nassau
 26 aus den vier freien Städten
 21 aus den thüringischen Kleinstaaten
 18 aus Mecklenburg
 8 aus Hannover
 7 aus Holstein
 2 aus Österreich

Präsidium

Präsident 

 Carl Joseph Anton Mittermaier

Vizepräsidenten 
 Johann Adam von Itzstein
 Friedrich Christoph Dahlmann
 Robert Blum
 Sylvester Jordan

Liste der Abgeordneten

Quellen 

 Bundesarchiv: Mitglieder des Vorparlaments und des Fünfzigerausschusses (PDF-Datei; 79 kB)
 Sammlung von Namensunterschriften der Mitglieder des Vorparlamentes 1848
 Joseph Meyer: Deutsche Parlaments-Chronik. Band 1. Hildburghausen 1848, S. 5–10.
 Europäische Parlaments-Chronik. Leipzig 1848, S. 123–126.
 Außerordentliche Beilage zur Leipziger Zeitung. Leipzig 1848, S. 2055–2057.

Anmerkungen 

Vorparlament
!